Royal Talens, een fabriek voor inkten en kunstschildersverf
Talens (winkel), een winkelketen